Джеффри Каплан: Джеффри Каплан (род. 1954) — американский религиовед.
 Джеффри Каплан (род. 1972) — американский геймдизайнер.